Thomasmühle ist ein Mühlenname:
 Thomasmühle (Leipzig), Mühle in Leipzig, Sachsen
 Thomasmühle (Nahetal-Waldau), Mühle bei Schleusingerneundorf, Gemeinde Nahetal-Waldau, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Thomasmühle (Nordhalben), Weiler von Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Thomasmühle (Rot am See), Gehöft im Ortsteil Reubach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Thomasmühle (Saulheim) oder Dickenmühle, Wohnplatz der Gemeinde Saulheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz 
 einer Wassermühle bei Zwippendorf, heute eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus im Westen von Polen